Un meuble, dans le langage courant, est un élément de mobilier, un objet de grande taille qui souvent peut contenir d'autres objets ou servir aux activités de l'homme. 

 Un meuble, en héraldique, désigne les éléments qui se placent sur l'écu et qui représentent un homme, un animal ou un objet.

 Un meuble ou bien meuble, en droit des biens, une des deux catégories fondamentales de biens, ceux qui peuvent être déplacés, par opposition aux immeubles. Voir à ce sujet Bien (droit), bien meuble et droit des biens en France.